José de Freitas kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 José de Freitas (ort), Piauí, 
 José de Freitas (kommun), Piauí, 

Robotskapade Brasilienförgreningar